Democustico é uma banda de MPB brasileira fundada em 2006. Seus integrantes são o baixista Mauro Berman (famoso por tocar e compor junto com Marcelo D2),  a cantora Gabriela Geluda (Azymuth e Mamond) e Roc Hunter.

Embora seja brasileira, a banda é mais bem conhecida fora do país, inclusive tendo seu primeiro álbum (Democustico) gravado no Reino Unido.

Atualmente a banda ficou famosa por ter a música Pêra presente na trilha sonora do jogo Pro Evolution Soccer 2011.

Discografia
 2006 - Democustico

Integrantes
 Mauro Berman - baixo, teclado, órgão, piano
 Gabriela Geluda - Vocal
 Roc Hunter

Ligações externas
 BBC Music - Review of Democustico
 Myspace da banda

Bandas de música popular brasileira
Bandas formadas em 2006